Lin kan syfta på:

 Lin (växt) – en jordbruksgröda som kan odlas som en oljeväxt och som en spånadsväxt
 Linberedning – ett hantverk i vilket man förädlar linplantor till spinnbara fibrer
 Lingarn – en spunnen tråd i ofärgat skick 
 Blångarn – kortfibriga, men spinnbara lintågor som blir över vid linberedningen
 Linfrö – fröet från växten
 Linolja –  olja pressad ur linfrö från växten lin
 Lin (mytologi) – ett annat namn på Frigg eller på en asynja i tjänst hos henne
 Lin (namn) – ett vanligt kinesiskt efternamn
 Local Interconnect Network (LIN) – ett enkelt lokalt datornätverk i fordon

Geografi

Albanien

 Lin (stad) – en stad

Se även
 Linne (textil) – ett vävt tyg tillverkat av växtfibrer från lin
 Linne (plagg) – ett ärmlöst plagg för överkroppen